Il toponimo Lehliu può riferirsi a diverse località della Romania;
Lehliu Gară, città del distretto di Călăraşi
Lehliu, comune del distretto di Călărași